Bosznia-Hercegovina
Podgora falu Breza községben, a Zenica-Doboji kantonban
Podgora falu Fojnica községben, a Közép-Boszniai kantonban
Podgora falu Lopare községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Podgora falu Milići községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Podgora falu és község, Split-Dalmácia megyében
Podgora falu Dubrovačko primorje községben, Dubrovnik-Neretva megyében
Podgora falu Kumrovec községben, Krapina-Zagorje megyében
Podgora Krapinska falu Krapina községben, Krapina-Zagorje megyében
Podgora Turkovska falu Delnica községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Donja Podgora falu Donja Stubica községben, Krapina-Zagorje megyében
Gornja Podgora falu Donja Stubica községben, Krapina-Zagorje megyében

 Montenegró
Podgora falu Cetinje községben
Podgora falu Žabljak községben

 Olaszország
Podgora, hegy az Isonzó jobb partján Goriziánál

 Szlovénia
Podgora falu Dobrepolje községben, Dolenjska régióban
Podgora falu Gorenja vas – Poljane községben, Gorenjska régióban
Podgora falu Ravne na Koroškem községben, Koroška régióban
Podgora falu Šmartno ob Paki községben, Savinja régióban
Podgora falu Straža községben, Dolenjska régióban
Podgora pri Dolskem falu Dol pri Ljubljani községben, Gorenjska régióban
Podgora pri Ložu falu Loška Dolina községben, Notranjska régióban
Podgora pri Zlatem Polju falu Lukovica községben, Gorenjska régióban
Dolenja Podgora falu Črnomelj községben, Dolenjska régióban
Gorenja Podgora falu Črnomelj községben, Dolenjska régióban